Show Me Love – album di Robin S. del 1993
 Show Me Love – singolo di Robin S. del 1993
 Show Me Love – singolo di Robyn del 1997
 Show Me Love – singolo delle t.A.T.u. del 2002
 Show Me Love – remix di Steve Angello e Laidback Luke con Robin S. del 2009
 Show Me Love (Not a Dream) – singolo di Utada Hikarud del 2010
 Show Me Love (America) – singolo dei The Wanted del 2013
 Show Me Love – singolo di Robin Schulz e J.U.G.D.E. del 2015
 Show Me Love – remix di Sam Feldt del 2015
 Show Me Love – singolo di Alicia Keys del 2019
 Show Me Love – remix di Sandeville e Robin S. del 2019